Мартин Димов може да се отнася за:

 Мартин Димов – български футболист, халф. Роден през 1984 г.
 Мартин Димов – български футболист, защитник. Роден през 1986 г.